Бејкерсфилд има више значења:
 Бејкерсфилд
 Бејкерсфилд (Мисури)